Distrikt Pampamarca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pampamarca (Canas), Distrikt in der Provinz Canas (Region Cusco)
 Distrikt Pampamarca (La Unión), Distrikt in der Provinz La Unión (Region Arequipa)
 Distrikt Pampamarca (Yarowilca), Distrikt in der Provinz Yarowilca (Region Huánuco)